Tumbes, település Peruban, Tumbes megye székhelye
Tumbes, folyó Peru és Ecuador határvidékén
Tumbes, a Perui Haditengerészet egykori hajója